Název Píšť má více obcí:
 Píšť (okres Opava) – obec v okrese Opava
 Píšť (okres Pelhřimov) – obec v okrese Pelhřimov

Externí odkazy